Појам Евдокија може да се односи на:
 Евдокија Анђео, ћерка византијског цара Алексија III Анђела и прва жена Стефана Првовенчаног
 Евдокија Епифанија, ћерка византијског цара Ираклија
 Евдокија Ингерина, супруга византијског цара Василија I
 Евдокија Макремболица
 Елија Евдокија
 Преподобномученица Евдокија
 Фабија Евдокија, супруга византијског цара Ираклија
 Евдокија (жена Јустинијана II)
 Евдокија (ћерка Константина VIII) 
 Евдокија (жена Константина V), византијска царица, трећа супруга Константина V (741—775)
 Евдокија Бајана, византијска царица
 Евдокија Декаполитиса, византијска царица
 Евдокија Палеологина, трапезунтска царица, супруга Јована II
 Евдокија Кади
 Евдокија Комнин